Budków peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Budków, un village du powiat de Wołów.

dans la voïvodie de Łódź
 Budków, un village du powiat d'Opoczno.
 Budków, un village du powiat de Piotrków.